Příjmení Flek nebo Fleck nese více osobností:

 Alexandr Flek (* 1968) – český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel
 Béla Fleck (* 1958) – americký hráč na banjo a hudební skladatel
 Jakub Flek (* 1992) – český hokejový útočník
 John Fleck (herec) (* 1951) – americký herec a bavič
 Josef Flek (* 1988) – český politik hnutí STAN, poslanec PČR
 Karel Flek (1908–1970) – český violoncellista, tympánista a hudební skladatel
 Ludwik Fleck (1896–1961) – polsko-izraelský mikrobiolog, lékař a vědec

 Fleckové – rod varhanářů ze České Kamenice (17.–18. stol.)